Szabó Piroska az Elnöki Tanács titkára 1950-53 közt.
Szabó Piroska (1943-) vegyész, kémiai szakíró.
Szabó Piroska (1947–2014) újságíró, szerkesztő.

hasonló nevűek
 Szöllősy Piroska (1839–?) táncosnő születési neve